Преподобный Иоанн Прислопский (около 1540 — около 1605). Он оставил родительский дом и подвизался в монашеской общине Прислопа, со временем стал игуменом.

В 1585 году был избран митрополитом Трансильвании (20 марта).

Житие 
После нескольких лет монашества преподобный Иоанн стал затворником. В 500 м от монастыря на скалистом и крутом берегу реки Сливуц он выдолбил себе келью в скале, известную по сей день как «келья или дом святого». Здесь он провёл остаток жизни в бдении и молитве, подражая древним отшельникам, и умер в молодом возрасте. Местное народное предание гласит: когда он выдалбливал себе окошко, два охотника на другом берегу пропасти выстрелили, не зная в кого стреляют, и убили его. Местные православные христиане почитали Иоанна Прислопского ещё при жизни. О его благочестивом образе жизни стало известно в Валахии, откуда прибыло несколько монахов, которые попросили у родных тело святого, после чего отнесли в один из местных монастырей. Предание это было известно ещё со второй половины XVIII века из хроники «Плач святого Силвашского монастыря из епархии Хацег, из Прислопа», написанной в стихах иеромонахом по имени Ефрем.

Келья Иоанна Прислопского является местом паломничества.

Святой Синод Румынской православной церкви официально канонизировал святого Иоанна 20 июня 1992 года, и празднуется день его памяти 13 сентября (27 сентября по старому стилю).

Литература 
 Mircea Păcurariu. Dicționarul teologilor români. Editura Enciclopedică, 2002. С. 224.
 Nestor (Metropolitan of Oltenia.). Cuviosul Ioan de la Prislop. // Sfinți români și apărători ai legii strămoșești. Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1987. С. 350.

Ссылки 
 

Игумены
Митрополиты Константинопольской православной церкви
Затворники
Преподобные
История Трансильвании
Алба (жудец)
Хунедоара (жудец)